NCD steht für:

 National Capital District, Port Moresby, Hauptstadt von Papua-Neuguinea
 National Council on Disability, 1978 als Beratungsgremium innerhalb des Bildungsministeriums der Vereinigten Staaten gegründet
 National Currency Denomination
 Natural Church Development, international tätige Organisation "Natürliche Gemeindeentwicklung", die von Christian A. Schwarz und Brigitte Berief-Schwarz gegründet wurde
 Nuovo Centrodestra, eine italienische Partei
 Nero Cover Designer, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/N
 Network Computing Device, deutsch Netzwerkrechner
 Non-communicable disease (deutsch: nichtübertragbare Krankheit)
 Norton Change Directory, ein Tool von Peter Norton Computing zum schnellen und einfachen Verzeichniswechsel unter DOS

n-CD steht als Abkürzung für:
 network Connected Disc.

ncd steht für:
 Nachhiring (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen in Nepal

NCD